Las Vertientes bezeichnet:

 Las Vertientes (Córdoba), Ort in Argentinien
 Las Vertientes (San Luis), Ort in Argentinien
 Las Vertientes (Chile), Ort in Chile

Siehe auch:
 Vertientes